Neste (rzeka)-rzeka we Francji
 Neste Oil